Teachers pode ser:

Teachers (GBA) - uma série de televisão britânica exibida originalmente pelo Channel Four.
Teachers (EUA) - uma adaptação da série original que havia sido veiculada na Grã-Bretanha, exibida pela NBC.
Teachers (filme) - um filme de 1984 estrelado por Nick Nolte e JoBeth Williams.
Teachers TV - uma emissora de TV aberta da Grã-Bretanha.

Ver também

Professor

Desambiguação